Большой спорт может означать:
 спорт высших достижений, целью которого является достижение максимально возможных спортивных результатов или побед на крупнейших спортивных соревнованиях;
 российский ежемесячный глянцевый журнал;
 информационно-аналитическая программа телеканала «Россия-2».